Юссуф Траоре ():
 Юссуф Траоре (нар. 1967) — буркінійський футболіст, учасник Кубка африканських націй 1996 року.
 Юссуф Траоре (нар. 1991) — івуарійський футболіст.
 Юссуф Траоре (нар. 1996) — малійський футболіст.